Okręty US Navy o nazwie USS "Gillette":
 Pierwszy  był niszczycielem eskortowym. Wszedł do służby 8 września 1943, osiem dni później przekazany Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako HMS "Foley". Zwrócony USA po II wojnie światowej, złomowany w 1946.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym. Wszedł do służby w 1943, złomowany w 1973.

Gillette